1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

5. stoletje | 6. stoletje | 7. stoletje | 8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje 

 Druga stoletja  

Osmo stoletje obsega leta od 701 do vključno 800. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 700 do 799.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po osmem stoletju so pisana ležeče.

 
08